Пётр Воробьёв: Воробьёв, Пётр Егорович (1908—1984) — Герой Советского Союза.
 Воробьёв, Пётр Ильич (род. 1949) — советский и российский тренер по хоккею с шайбой.
 Воробьёв, Пётр Петрович (1920—1941) — советский танкист, участник Великой Отечественной войны.
 Воробьёв, Пётр Семёнович (1924—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Воробьёв, Пётр Сергеевич (род. 1942) — актёр, Народный артист России.
 Воробьёв, Пётр Тимофеевич (1902—1967) — полный кавалер ордена Славы.